Xızı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Xızı, distriktshuvudort, Xızı rayonu, 
 Xızı rayonu, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar